Abbasov (auch Abbasow, Abbassow, Abasov oder Abasow, sowie mit der weiblichen Endung –a; kyrillisch Аббасов) ist der Familienname folgender Personen:

 Akim Abbasov (1911–1992), aserbaidschanischer Generalmajor

 Asat Sinnatowitsch Abbassow (1925–2006), sowjetisch-tatarischer Opernsänger (Tenor)
 Cəfərxan Abbasov (1903–1965), Held der sozialistischen Arbeit
 Cəlal Abbasov (* 1957), aserbaidschanischer Komponist
 Əli Abbasov (* 1953), aserbaidschanischer Informatiker und Politiker 
 Əliəddin Abbasov (* 1952), aserbaidschanischer Chemiker
 Əşrəf Abbasov (1920–1992), sowjetischer Komponist, Musikpädagoge und Musikwissenschaftler
 Əyyub Abbasov (1905–1957), aserbaidschanischer Schriftsteller
 Fərid Abbasov (* 1979), aserbaidschanischer Schachspieler
 İsmayil Abasov (1922–2006), aserbaidschanischer Mediziner
 Qurban Abbasov (1926–1994), Held der sozialistischen Arbeit
 Midhət Abasov (1926–2012), aserbaidschanischer Technikwissenschaftler
 Nicat Abbasov (* 1995), aserbaidschanischer Schachspieler
 Ruslan Abbasov (* 1986), aserbaidschanischer Leichtathlet
 Tural Abbasov (* 1990), aserbaidschanischer Schwimmer
 Vaqif Abbasov (* 1952), aserbaidschanischer Chemiker
 Zöhhak Abbasov (* 1939), aserbaidschanischer Technikwissenschaftler

Siehe auch:
 Abbjassow